

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Kosinowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Kosinowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Kosinowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki